

Accezioni comuni
 Spazzacamino – mestiere di chi cura la pulizia dei camini.

Geografia

 Spazzacamino – frazione di Daverio in provincia di Varese

Altro
 Lo spazzacamino è una romanza di Giuseppe Verdi.
 Lo spazzacamino è un brano di musica popolare.